Михаил Михайлович Макаренков — (26 сентября 1964, Москва, СССР) — советский и российский журналист, режиссер, клипмейкер, продюсер и фотограф. Автор более 500 видеоклипов звезд советской и российской эстрады.

Семья 
Отец — Макаренков Михаил Павлович (1918-1998), ветеран Финской и Великой отечественной войн, инвалид 2 группы. Долгое время занимал должность зам. главного редактора Главной редакции пропаганды Центрального телевидения СССР. 

Мать — Горовая Тамара Петровна (1929-2018), заведующая травматологическим отделением Русаковской детской больницы. 

Первый брак (1988-1991) — Наталья Тюрина (род. 1964). Работала вместе с Михаилом в передаче "Экспресс-камера". Проживает во Франции.

Дочь — Кристина Тьелле (род. 1989). С 2-х лет проживает во Франции.

Второй брак (2009-2011) — Мария Луговая (род. 1985)

Биография 

Родился в 1964 году в Москве. В 1986 году окончил факультет журналистики МГУ. После окончания университета получил распределение на Центральное телевидение в Останкино. В качестве музыкального редактора осуществлял музыкальное оформление передачи «Добрый вечер, Москва!». Работая на Центральном телевидении, первым в СССР занялся производством музыкальных видеоклипов во второй половине 80-х.

Начиная с 1987 года, работал в новостных программах. Получил всенародную известность как ведущий ежедневной программы «Экспресс-камера» (август 1987-1990). Начал использовать и внедрил новый формат, в котором отснятый материал ежедневно попадал в эфир, спустя буквально несколько часов после съемок, что, по словам самого ведущего, было новинкой на советском телевидении в то время.  

Многим телезрителям старшего поколения Михаил запомнился как ведущий "Экспресс-камеры". 

Параллельно работал над созданием первых в стране музыкальных видеоклипов для артистов. На рубеже 80-х-90-х вышли такие его видео работы, как «Фотограф» А. Пугачевой, «Атлантида» Ф. Киркорова, «На Заре» группы Альянс, «Звезда» И. Талькова, «Я тебя Люблю» группы Моральный Кодекс и многие другие. Всего авторству Михаила Макаренкова принадлежит более пятисот видеоклипов и рекламных роликов.  

В 1988 году вместе с Владом Листьевым создал годовой курс учебных передач для изучающих русский язык на венгерском телевидении.

В 1989 году после рождения дочери вёл учебную программу «Мама, Папа и Я» на IV канале ЦТ ( Учебном) в течение года .

В этом же году стал ведущим передачи «Утренняя почта», выступая как режиссер и оператор, сидел за пультом, выставлял свет, а также занимался отбором музыкального материала. Основал компанию СММ.  

Конец 80-х ознаменовывается работой на телевидении, съёмками видеоклипов и рекламы. 

В 1990 году был приглашен А. Пугачевой в программу «Рождественские встречи» в качестве режиссера.

Режиссер последних концертов В. Цоя и группы «Кино» в Олимпийском. 

Работал над развлекательно-музыкальной телепередачей «50х50».

В 1991 году получил первое место на 1 Московском фестивале видеоклипов за видеоклип на песню И. Талькова «Ты опоздала».

В период с 1991 по 1993 в качестве фриланса периодически работал в США в качестве режиссёра видеоклипов для американского канала «MTV».

В 1992 году получил Гран-при и первое место в Канаде на международном конкурсе видеоклипов за ролик «Douglas Genuard».

В 1994 году создал, снимал и режиссировал программу «Аэротика» на канале «2х2».

С 1 января 1995 года работал в «ЛИС’С» в качестве ведущего и режиссёра «Утренней почты». Одновременно осуществлял художественное руководство «Студии 601», занимавшейся производством рекламных роликов компании «Премьер-СВ».

В 1996 году возобновил производство программы «Аэротика» на канале «Телеэкспо». В течение всего времени продолжал снимать музыкальные и рекламные клипы (серия роликов «Херши-кола» и др.).

С осени 1999 года занимал должность 1-го заместителя Главного редактора компании "Дарьял-ТВ"

1 января 2000 года занял кресло продюсера телеканала «МУЗ-ТВ». Помимо реорганизации работы сотрудников, изменения сетки выхода "PRO-новостей" и отбора новых кадров, придумал и «запустил» ряд проектов, которые и до сих пор идут на канале. Такие как: «КУХНЯ», «МУЗ-GEO», «ЗДЕСЬ БЫЛ ВАСЯ», "FASHION TIME" и др. 

С 1 сентября 2002 года работал независимым консультантом русского бюро французского телеканала «FASHION TV».

С 2003 автор и режиссёр программы «Клуб путешественников».

С ноября 2003 — сотрудник английского издательского дома “London-INFO” и "Pulse UK"

2008-2010 — главный режиссер телеканалов "Эгоист" и "NuART"

В настоящее время Михаил Макаренков пишет музыку, сотрудничает с рядом изданий в рамках фотографии и снимает видеоклипы.

Видеография
1. Алла ПУГАЧЕВА - "Фотограф" 

2. Алла ПУГАЧЕВА - "Чао, дорогой"  

3. Филипп КИРКОРОВ - "Ты, Ты, Ты..." 

4. Филипп КИРКОРОВ - "Атлантида" 

5. Владимир ПРЕСНЯКОВ - "Незаконнорожденный мой сын" 

6. Игорь ТАЛЬКОВ - "Ты опоздала"  

7. Игорь ТАЛЬКОВ - "Звезда" 

8. Игорь ТАЛЬКОВ - "Не смотри на меня с грустью..."  

9. Владимир КУЗЬМИН - "California rain" 

10. Дмитрий МАЛИКОВ - "Всё вернётся" 

11. АЛЬЯНС - "На заре... " 

12. Виктор ЦОЙ и группа "КИНО" - Последний концерт в Олимпийском   

13. Ольга КОРМУХИНА - "Мой первый день без тебя"  

14. МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС - "Я тебя люблю" 

15. МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС - "Алфавит" 

16. МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС - "Дети лета" 

17. БРАВО - "Вася" 

18. А-СТУДИО - "Казино"   

19. Александр БАРЫКИН - "Дождь и снег"  

20. Александр БАРЫКИН - "Роза ветров"  

21. Олег ГАЗМАНОВ - "Танцуй пока молодой"    

22. ЭЛЕКТРОКЛУБ - "Белая пантера" 

23. Виктор САЛТЫКОВ - "Схожу с ума"     

24. Ирина САЛТЫКОВА - "Эхо любви"   

25. Игорь НИКОЛАЕВ - "Столик на двоих"  

26. Игорь НИКОЛАЕВ и Наташа КОРОЛЕВА - "Котёнок"  

27. Марина ХЛЕБНИКОВА - "Карусель" 

28. Марина ХЛЕБНИКОВА - "Останься"   

29. Марина ХЛЕБНИКОВА - "Не оставляй меня одну" 

30. Марина ХЛЕБНИКОВА - «Если-после»  

31. Марина ХЛЕБНИКОВА - "Какое было кино"   

32. Марина ХЛЕБНИКОВА - "Мой генерал"  

33. Марина ХЛЕБНИКОВА - "Хали-гали"  

34. Марина ХЛЕБНИКОВА - "Из мудрости"  

35. Юрий ШАТУНОВ - "Звёздная ночь"  

36. Юрий ШАТУНОВ - «Упав на колени»  

37. Александр КАЛЬЯНОВ - "У оперов с Петровки"  

38. Сергей МИНАЕВ - "Макарена"  

39. Сергей ЧЕЛОБАНОВ - "Идём на краю земли" 

40. Алика СМЕХОВА - «Бессаме»  

41. Алика СМЕХОВА - "Чужой поцелуй"  

42. ОРГАНИЧЕСКАЯ ЛЕДИ - "Дай мне любовь"  

43. ОРГАНИЧЕСКАЯ ЛЕДИ - "Город грёз"   

44. Крис КЕЛЬМИ - "Что было — то было"   

45. Крис КЕЛЬМИ - "Зона напряжения" 

46. Владимир ПРЕСНЯКОВ (ст.) и Александр КАЛЬЯНОВ – «Здорово, старина»  

47. Александр КАЛЬЯНОВ - "Вышей мне рубаху" 

48. Александр КАЛЬЯНОВ - "Блудный сын" 

49. Александр КАЛЬЯНОВ - "Возвращался домой" 

50. Александр КАЛЬЯНОВ - "Золотая осень"  

51. Александр КАЛЬЯНОВ - "За кордон"    

52. РОНДО - "Тоже является частью вселенной"   

53. РОНДО - «Моя неласковая Русь»  

54. РОНДО - «Все на свете любовь»    

55. СТРЕЛКИ - "Ты бросил меня"    

56. СТРЕЛКИ - "С Новым годом"  

57. ТЕТ-А-ТЕТ - «Никогда ты меня не любила»   

58. Владимир МАРКИН - "Белая Черёмуха"    

59. АЗИЗА  - "Я в первый раз вчера..."   

60. Вячеслав ДОБРЫНИН-Андрей ДЕРЖАВИН "Не забывайте друзей"   

61. Вячеслав ДОБРЫНИН - "На юге дальнем"  

62. Вячеслав ДОБРЫНИН - «Не ревнуй» 

63. Вячеслав ДОБРЫНИН - «Ты молчишь» 

64. Вячеслав ДОБРЫНИН и Лев ЛЕЩЕНКО - «Дамочка бубновая» 

65. Вячеслав ДОБРЫНИН - "Солнце" (фильм)  

66. Валерий ЛЕОНТЬЕВ - «Дай мне уйти с тобой» (Фильм)  

67. URIAH HEEP в СССР (фильм)  

68. Андрей ДЕРЖАВИН и группа СТАЛКЕР - "Без тебя" 

69. Андрей ДЕРЖАВИН и группа СТАЛКЕР - "Три недели"  

70. Андрей ДЕРЖАВИН и группа СТАЛКЕР - "Я подожду"  

71. Ирина АЛЛЕГРОВА - "Мой ласковый и нежный зверь"   

72. МАШИНА ВРЕМЕНИ - "Состояние войны"   

73. КОМБИНАЦИЯ - "Ты ушел"   

74. ЛАДА-ДЭНС - "Ночное солнце"   

75. Аркадий УКУПНИК - "Черно-белая полоска"   

76. КОМБИНАЦИЯ - "Stay with me"   

77. Катя СЕМЁНОВА - "Мне сейчас так легко"   

78. Екатерина ШАВРИНА - "Волга-река"   

79. Татьяна ВЕТРОВА» - "Неужели не помнишь?" (remix)   

80. Татьяна ВЕТРОВА - "Прощай, мой упрямый мальчик"    

81. Вадим УСЛАНОВ - "Стеклянное сердце"   

82. Светлана ЛАЗАРЕВА - «Неужели?»   

83. СЁСТРЫ РОУЗ - «Свадебные цветы»   

84. ПЛАЗМА - "Свидание"   

85. ПЛАЗМА - "Climb any hill" 

86. Х-МИССИЯ - "Я скажу тебе слова..." 

87. Х-МИССИЯ - "Мороз, мороз..."   

88. Александр АЙВАЗОВ - "Ёжик в тумане"  

89. БИОКОНСТРУКТОР - "Конструктор"  

90. МОНА ЛИЗА - "Пусть меня скроет чёрная тень"   

91. МОНА ЛИЗА - "Я еду к Мейсону"   

92. СКАНДАЛ - "Where is papa Boris?"   

93. А. НАЗАРОВ - "Ты душу мне не рви" . 

94. DOUGLAS GENUARD - "Special something"  

95. ЭСТ - "Спокойной ночи, Брайтон-бич" 

96. ROMAN - "Cowboy"  

97. Олег МАКИН - "Первый трамвай"   

98. ЧАСТНЫЙ КАНАЛ - "Герой" 

99. Ю. КУЗНЕЦОВ - "Англия"   

100. ТЯЖЁЛЫЙ ДЕНЬ - "Берегись"  

101. VIVIAN HUNT – “ Make me”  

102. Олег БЕСКРОВНЫЙ - "К тебе вернулся я"   

103. САЛОМЕЯ "Время постой" 

104. КУРАЖ - "Уходит ночь"  

105. БАРСА "Руки-крылья" 

106. Н. БЕЛОУСОВА - "А мы с тобой"  

107. АЛЬТЕР ЭГО - "Голос"  

108. О. КАЦУРА - "Love won't die" 

109. ROMAN - "Out of my window" 

110. О. СТЕЛЬМАХ - "Забери свои гвоздики"

111. Ж. ГЕРАСИМОВА - "it don't come easy" 

112. Д. ЛЯХОВА - "Я не подарок"  

113. А. БЕКЛЕШОВ - "Спят Весы"  

114. Э. ГЛАЗУНОВА - «Стыдно»  

115. АЛЬЯНС "Странные Слова"

Интересные факты 

 В 1987 году, в эпоху Перестройки, Михаил Макаренков был снят с должности за то, что работая музыкальным редактором программы «Добрый вечер, Москва!», несанкционированно выпустил в вечерний прямой эфир (!) несколько музыкальных номеров группы «Круиз» подряд, что произвело эффект «разорвавшейся бомбы» на Центральном Телевидении. Свой поступок он объяснил тем, что ему «просто нравится тяжелый рок». Незамедлительно последовал скандал в высоких кабинетах, молодой специалист получил строгий выговор и в результате был переведен на другую работу, в новостную передачу, которая впоследствии развилась в популярную и любимую многими советскими зрителями "Экспресс-камеру".

 На пресс-конференции с музыкантами Pink Floyd во время их первого визита в Советский Союз летом 1989 года, Михаил неожиданно задал Дэвиду Гилмору нетипичный вопрос: «How do you do, mister Gilmour?», в то время, как советские  журналисты задавали в основном вопросы о музыке и политике. На что последовал ответ музыканта: «I’m fine. What about you?» Вскоре, американский журнал «Time» отреагировал, написав, что на пресс-конференции в СССР музыкантам Pink Floyd было задано только два действительно «умных» вопроса — первый от молодого русского журналиста: «How do you do, mister Gilmour?» и второй от американского: «Не чувствуете ли вы себя на темной стороне Луны (Dark Side of the Moon), находясь в Советском Союзе?»

 По словам самого клипейкера, логотип СММ, присутствовавший на многих клипах его авторства, вопреки разным предположениям, расшифровывается как «Сам Михал Михалыч».

 В конце 1980-х, порядка двадцати шести европейских газет и журналов рассказали о Михаиле Макаренкове на своих страницах. А американская газета «New York Times» поместила на своих полосах большую фотографию молодого советского журналиста рядом с портретом Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева, который был напечатан в меньшем размере.

Ссылки 
 Режиссёр Михаил Макаренков юные годы провёл в Алексеевском
 Рожденные в СССР. Михаил Макаренков
 Вы Очевидец: Михаил Макаренков и Наталья Тюрина ведущие Экспресс-камеры
 Михаил Макаренков и Органическая Леди
 Михаил Макаренков в программе Давай поженимся
 Новый клип Марины Хлебниковой на песню «Из мудрости» снял режиссер Михаил Макаренков
 Группа Стрелки: презентация клипа на песню "Ты бросил меня". Режиссер Михаил Макаренков
 «Альянс» показали новый клип на песню «Забытые слова» — с первого за 25 лет альбома коллектива 
 Что можно сделать левой ногой? Сергей Бутаенко
 М. Макаренков на Audiohunter.ru
 Фотоработы М. Макаренкова

Персоналии по алфавиту